Ба́нный мост — название мостов:

 Банный мост — мост через Гвардейский пролив в Выборге.
 Банный мост — мост через Оку в городе Орле.
 Банный мост — через реку Пряжку в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Банный Остров
 Банный переулок
 Банный проезд